UGC 10422 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 6175/1
 NGC 6175/2